Сезон 2012/13 — 82-й сезон для «Атлетико» в чемпионатах Испании, 76-й в Примере, а также 110-й год со дня основания футбольного клуба.

Команда

Трансферы

Ушли

Пришли

Основной состав

Покинули клуб по ходу сезона

Тренерский штаб

Матчи

Суперкубок УЕФА

Чемпионат Испании

Результаты по турам

Суммарные результаты

Матчи

Итоговая таблица 

¹. «Малага» была исключена из еврокубков и её место должен был занять «Райо Вальекано», который не прошёл аттестацию и вместо него в Лиге Европы сыграла «Севилья».

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Лига Европы УЕФА

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала 

2012/2013
Атлетико Мадрид